

Personnalité 

 Carlo Acutis (1991-2006), jeune promoteur de l'eucharistie, bienheureux catholique ;
  (1936-1987), essayiste et traducteur italien ;
 William De Acutis (1957-1991), acteur américain.